Altenstadt steht für:

 Altenstadt (Iller), Markt im Landkreis Neu-Ulm, Bayern 
 Altenstadt (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Altenstadt an der Waldnaab, Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern 
 Altenstadt (Hessen), Gemeinde im Wetteraukreis, Hessen

Verwaltungsgemeinschaften:
 Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Schwaben) im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Oberbayern) im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Ortsteile:
 in Deutschland
 Altenstadt (Cham), Ortsteil von Cham (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Altenstadt bei Vohenstrauß, Ortsteil von Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Altenstadt (Geislingen an der Steige), Ortsteil von Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg 
 Altenstadt, früherer Vorort von Dieburg, Siedlung in Hessen
 in Österreich
 Altenstadt (Feldkirch), Ortsteil von Feldkirch, Vorarlberg
 in Frankreich
 Altenstadt (Wissembourg), Ortsteil von Wissembourg

Gebäude:
 Schloss Altenstadt bei Vohenstrauß, abgegangenes Schloss in Altenstadt bei Vohenstrauß
 Schloss Altenstadt (Erbendorf), Schloss in der Oberpfalz
 Kastell Altenstadt,  römisches Kastell bei Altenstadt (Hessen)

Altenstadt (Schmidt von Altenstadt) ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Adam Altenstadt (1874–1946), deutscher Politiker (DNVP), siehe Christian Adam Altstadt
 Eduard Schmidt von Altenstadt (1836–1925), deutscher Generalmajor
 Hans Georg Schmidt von Altenstadt (1904–1944), deutscher General
 Nika von Altenstadt (* 1965), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Alte Stadt
 Altenstädt, Dorf im Landkreis Kassel, Stadtteil von Naumburg

 Altendorf